Antoine Le Maistre (1608-1658) – giurista francese
 Mattheus Le Maistre (1505-1577) – pittore fiammingo

Pagine correlate
Maistre
De Maistre